Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 5 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco Montana e Greg Van Emburgh che hanno battuto in finale Jordi Burillo e David de Miguel Lapiedra 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (quarti di finale)
 Francisco Montana /  Greg Van Emburgh (Campioni)

 Juan Carlos Báguena /  Alfonso Mora (primo turno)
 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991